Lama steht für:

 Lama (Buddhismus), einen spirituellen Lehrer im Tibetischen Buddhismus
 der höchste Lehrer im Tibetischen Buddhismus ist der Dalai Lama
 einen spirituellen Lehrer auch im Vajrayana-Buddhismus, siehe Vajrayana #Lama
 Lama (Kaste), eine Kaste in Tibet/Nepal
 Lama (Ethnie) ein Volk in Westafrika
 Lama (Sprache), deren Sprache
 Lamas (Tiergattung), eine in Südamerika heimische Gattung der Kamele
 Lama (Kamel), das zu dieser Gattung gehörige Nutztier
 Lama (Stoff), einen flanellartiger Stoff
 Aérospatiale SA-315, einen Hubschraubertyp
 Lama (Mythologie), fürbittende Göttin der sumerischen Mythologie
 Lama (Kartenspiel), ein Kartenspiel

Lama heißen folgende geographische Objekte:
 Lama (Korsika), Gemeinde im Département Haute-Corse, Frankreich
 Lama (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos, Portugal
 Lama (Santo Tirso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santo Tirso, Portugal
 Lama de Arcos, Gemeinde in Portugal
 Lama (Bangladesch), Stadt in Bangladesch
 Lama (Schoscha), rechter Nebenfluss der Schoscha in Russland
 Kota Lama, ein indonesischer Distrikt in Westtimor
 Lama, Ort und Upazila in Bangladesch, siehe Bandarban (Distrikt)
 See in der Region Krasnojarsk, siehe Lamasee
 Lama dei Peligni, Gemeinde in der Provinz Chieti, Italien
 Mount Lama, Berg im Viktorialand, Antarktika

sowie:
 Lama (Hispanien), antike Stadt in Hispanien, vielleicht das heutige Plasencia

Lama ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Lama (* 1963), französischer Fußballtorwart
 David Lama (1990–2019), österreichischer Sportkletterer
 Friedrich Ritter von Lama (1876–1944), deutscher Buchautor und Journalist
 Giovanni Bernardo Lama (1508–1579), italienischer Maler
 Giulia Lama (1681–1747), venezianische Malerin
 Gonzalo Lama (* 1993), chilenischer Tennisspieler
 Graciela de la Lama Gómez (* 1933), mexikanische Botschafterin
 Jesús Agustín López de Lama (1929–2023), spanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Corocoro
 Karl von Lama (1841–1920), Buchhändler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Manolo Lama (* 1962), spanischer Radio-Moderator
 Manuel Arturo Merino de Lama (* 1961), peruanischer Politiker
 Maurizio Lama (1937–1968), italienischer Jazzmusiker
 Serge Lama (* 1943), französischer Sänger
 Víctor de la Lama (* 1919), mexikanischer Architekt
sowie als Spitzname:
 Lamá, eigentlich Luís Mamona João (* 1981), angolanischer Fußballtorwart
 Frank Rijkaard, niederländischer Fußballer
 Elisabeth Förster-Nietzsche (1846–1935), Schwester von Friedrich Nietzsche

LAMA oder L.A.M.A. steht als Abkürzung für:
 Latin American Motorcycle Association
 Large Aperture Mirror Array, ein Großteleskop-Projekt
 Long acting muscarinergic antagonist, ein langwirksames Parasympatholytikum zur inhalativen Therapie der COPD
 Los Angeles Music Academy
 Los Angeles Music Awards, ein jährlich vergebener Musikpreis

Siehe auch:
 Lamas
 Lamma
 Le Lama
 Llama

Abkürzung